Специя () е провинция в Италия, в региона Лигурия.

Площта ѝ е 882 км², а населението – около 220 000 души (2008). Провинцията включва 32 общини, административен център е град Специя.

Административно деление 
Провинцията Специя се разделя на два географски района:
 Крайбрежният район, който се разделя в две зони:
 Специйски залив, който се състои от трите общини, намиращи се на залива.
 Специйско крайбрежие, което се състои от общините в района „Чинкуе тере“ и на брега на лигурското море
 Континенталняит район, който се разделя в две географски зони:
 Валдимагра, част от долината на реката Магра
 Валдивара, планинска част от провинцията

Външни препратки 
 Официален сайт